Китайська Суперліга 2022 — 63-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Китаю. Титул чемпіона здобув Ухань Трі Таунс.

Клуби

Турнірна таблиця

Результати

Примітки

Посилання 
 Китайська Суперліга на soccerway 

2022
Китай
2022 у китайському спорті